

Nom 
Bia est un nom qui peut désigner :
 Bia, dans la mythologie grecque, une divinité personnifiant la force ;
 Bia, une rivière d'Afrique de l'Ouest ;
 Bia, une ville de Hongrie ;
 Bia, une localité du Cameroun ;
 Bia, une localité du Togo ;
 Bïa, une chanteuse brésilienne ;
 Bia, un genre de papillons ;
 Bia, une télénovela de Disney Channel ;
 Monts Bia une chaine de montagne en république démocratique du Congo.
 Bia, un jeu de rôle ;
 BIA, une rappeuse américaine.

Sigle 

BIA est un sigle pouvant signifier :
 brevet d'initiation aéronautique.
 Bureau International Agraire

Code 
BIA est un code pouvant signifier :
 .

Voir aussi 
 Biïa, une rivière du krai de l'Altaï en Russie

Code
Homonymie de toponyme